El Bálsamo är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Yoro, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Tegucigalpa. El Bálsamo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Bálsamo är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om El Bálsamo. Runt El Bálsamo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Yorito,  km öster om El Bálsamo. I omgivningarna runt El Bálsamo växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Yoro